Момчил юнак може да се отнася до:

 Момчил (живял през 14 век), български феодал, севастократор
 хижа „Момчил юнак“ в Родопите.